DAH steht als Abkürzung für:

 Air Algérie, eine algerische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Dahomey, historisches olympisches Länderkürzel für das heutige Benin
 Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 1983 in Berlin gegründet
 Deutsche Anwaltshotline (eigentlich abgekürzt D-AH), seit 1998 neue Form der Rechtsberatung
 Deutsches Auswandererhaus, Museum in Bremerhaven mit dem zentralen Thema der Auswanderung Deutscher in die USA
 Dominica Award of Honour, das höchste Ehrenzeichen des Commonwealth of Dominica
 Landkreis Dachau, Kfz-Kennzeichen

Dah ist:

 Dah (Elfenbeinküste), ein Dorf im Montagnes-Distrikt, Elfenbeinküste
 Dah (Leh), ein Dorf im Distrikt Leh, in Jammu and Kashmir, Indien
 Dah (Mali), eine Stadt in der Region Ségou

Siehe auch:
 Dah

Abkürzung